Centrolabrus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Günther, 1861. Centrolabrus ingår i familjen läppfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Läppfiskar
Centrolabrus